Pelișor se poate referi la:

Castelul Pelișor
următoarele localități din România:
 Pelișor, Satu Mare
 Pelișor, Sibiu

Vezi și 
Peleș